Крушельницкая — женская форма польской и украинской фамилии Крушельницкий.

Известные носители 
 Крушельницкая, Анна Амвросиевна (1887—1965) — украинская оперная певица (сопрано).
 Крушельницкая, Камилла Николаевна (1892—1937) — руководительница нелегального католического кружка в Москве в первой половине 1930-х годов.
 Крушельницкая, Наталья Энгелиновна (род. 1959) — украинская велогонщица, чемпион СССР (1986) в спринте, бронзовый призер Чемпионата мира (1985).
 Крушельницкая, Саломея Амвросиевна (1872—1952) — украинская оперная певица, педагог.